Гу́ткин — еврейская матронимическая фамилия; имеет женскую форму Гуткина.

Известные носители 
 Гуткин, Абрам Андреевич (Аронович, 1890—1962) — заслуженный врач Карело-Финской ССР (1946), заслуженный врач РСФСР (1959), брат К. А. Гуткина.
 Гуткин, Константин Андреевич (Аронович, 1893—1984) — заслуженный врач Карело-Финской ССР (1943), заслуженный врач РСФСР (1958).
 Гуткин, Тимофей Исаевич (1925—2009) — советский физик, доктор физико-математических наук, профессор.

Гуткина 
 Гуткина, Алина Ильинична (род. 1985) — российская художница.
 Гуткина, Ида Григорьевна (1903—1987) — советский историк, специалист по истории международных отношений XIX века.
 Гуткина, Лариса Давидовна (род. 1941) — советский, российский педагог, заслуженный учитель Российской Федерации.